A 2004-es ETCC cseh nagydíj volt a 2004-es túraautó-Európa-bajnokság ötödik futama. A versenyt a Masaryk Circuit versenypályán rendezték meg a Csehországi Brno-ban, 2004. május 30-án.

Időmérő

Első futam

Második futam 

Csehnagydíj
ETCCcsehnagydíj 2004